Das Herrendoppel der US Open 1999 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidiger waren Cyril Suk und Sandon Stolle. Das Finale bestritten Mahesh Bhupathi und Leander Paes gegen Sébastien Lareau und Alex O’Brien, welches Lareau und O’Brien in zwei Sätzen gewannen. Dies war ihr erster und einziger Grand-Slam-Titel.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herrendoppel
1999